Бранто́м () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 410 км на південь від Парижа, 115 км на північний схід від Бордо, 21 км на північ від Періге.

Історія 

1 січня 2016 року Брантом і Сен-Жульєн-де-Бурдей було об'єднано в новий муніципалітет Брантом-ан-Перигор.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 959 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1963,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Туристичне бюро муніципалітету Брантом 
 [ Розташування муніципалітету Брантом на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь